Нуево Истакомитан има више значења:

 Нуево Истакомитан (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Истакомитан (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику